Grube Friederike ist der Name mehrerer ehemaliger Eisenerzbergwerke in der Nähe von Goslar.
 Grube Friederike (Bündheim)
 Grube Friederike (Langelsheim)